Nella mitologia romana Averna è una dea della morte. Compresa nel gruppo dei Di indigetes, può essere considerata equivalente a Proserpina.

Divinità romane
Divinità della morte